Хосе Касас Грис, более известный как Пепин (16 ноября 1931 — 12 октября 2010) — испанский футболист, игравший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
Поиграв в молодости в нескольких клубах Валенсии и завершив своё становление как игрока с «Альсирой» и «Аликанте», валенсиец Пепин в 1951 году присоединился к «Лас-Пальмасу» из Ла Лиги и дебютировал в сезоне 1951/52 (в возрасте 20 лет), он сыграл в 14 матчах, а его клуб вылетел из элиты.
 
Канарский клуб вернулся в высшую лигу в 1954 году, и Пепин продолжал быть первым голкипером вплоть до перехода в «Реал Бетис» шесть лет спустя, когда «Лас-Пальмас» вновь был понижен. Пипин играл пять лет в Андалусии и позже вернулся в свой предыдущий клуб, за который провёл ещё два сезона, уйдя в отставку в 1967 году в возрасте 35 лет, за 14 сезонов в высшем дивизионе он сыграл в 259 матчах.
 
Пепин умер в больнице доктора Негрина в Лас-Пальмасе 12 октября 2010 года, за месяц до своего 79-го дня рождения.

Карьера в сборной 
Пипин дважды сыграл за сборную Испании, его дебют состоялся 3 октября 1963 года на матче против Северной Ирландии на «Уиндзор Парк» в рамках отбора на чемпионат Европы по футболу 1964, Испания выиграла с минимальным счётом (2:1 по сумме двух матчей), это принесло ему прозвище «Герой Белфаста». Его сборная в итоге вышла в финал турнира, который проходил на её родине, и стала победителем.
 
1 декабря 1963 года Пепин сыграл свой второй и последний матч, выйдя на поле в дружеской игре с Бельгией в своём родном городе, Валенсии.

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile 
 National team data 
 

Футболисты Испании
Чемпионы Европы по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Альсира»
Игроки ФК «Аликанте»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Реал Бетис»